Sedgwick (Arkansas), een plaats in de Verenigde Staten
Sedgwick (Colorado), een plaats in de Verenigde Staten
Sedgwick (Cumbria), een civil parish in het Verenigd Koninkrijk
Sedgwick (Kansas), een plaats in de Verenigde Staten